Amerikai Egyesült Államok
Fort Smith (Arkansas)
Fort Smith (Montana)